Kingman este un cuvânt englez compus (king [„rege”] + man [„om”]), care se poate referi la:

Denumiri geografice 
 Reciful Kingman din Oceanul Pacific, situat la circa 1710 km sud-vest de insulele Hawaii

Statele Unite ale Americii
 Comitatul Kingman, statul Kamsas
 Kingman, statul Arizona
 Kingman, statul Indiana
 Kingman, statul Kansas
 Kingman, statul Maine
 Districtul Kingman, statul Minnesota

Persoane

 Kingman Brewster, diplomat american, fost președinte al Universității Yale
 Brian Kingman, fost jucător de baseball
 Dave Kingman, fost jucător de baseball
 Dong Kingman, artist american
 Eduardo Kingman, artist ecuadorian
 John Kingman, matematician britanic

Altele 
 Calul Kingman, câștigător al Kentucky Derby din 1891
 Kingman Group, firmă comercială
 Muzeul Kingman, muzeu de istorie naturală și planetariu, Battle Creek, Michigan
 Kingman Hall, clădire a organizației University Students' Cooperative Association din Berkeley, statul California